Зекерия Гючлю (, ; род. 27 апреля 1972 года, , Разградская область, Народная Республика Болгария — 20 февраля 2010 года, Стамбул, Турция) — болгарский, турецкий борец вольного стиля, чемпион мира, призёр Кубка мира и чемпионата Европы. По окончании спортивной карьеры — политик, член партии Движение за права и свободы (ДПС), председатель районного совета ДПС, член муниципального совета общины Самуил.

Биография 
Родился в Болгарии, в селе Кривица Разградской области. Вольной борьбой начал заниматься в 1985 году, в 1989 году входил в состав юношеской сборной Болгарии. В 1989 году его семья переехала в Турцию.

Имел двойное гражданство — Болгарии и Турции.

Все значимые спортивные достижения на юношеском, молодёжном и взрослом уровне завоевал, выступая в составе сборной Турции. Тренер — Д. Туран.

После спортивной карьеры занялся бизнесом в своем родном селе, позднее стал политиком. С апреля 2008 года стал председателем районного совета ДПС и членом муниципального совета Самуила.

В течение пяти лет в его родном муниципалитете проходил турнир по борьбе для детей под его патронажем.

Умер 20 февраля 2010 года после трехмесячного пребывания в стамбульской больнице от заболевания поджелудочной железы.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1997).
 Серебряный призёр Кубка мира (1994).
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (2002).
 Чемпион Средиземноморских игр (1997, 2001).
 Победитель Международного турнира «» (1998).
 Чемпион Всемирных военных игр (1995).
 Чемпион мира среди студентов (2000), серебряный призёр чемпионата мира среди студентов (1998), бронзовый призёр чемпионата мира среди студентов (1996).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи (1991).
 Чемпион Европы среди молодежи (1992).
 Чемпион Балкан среди молодежи (1990).
 Чемпион мира среди юниоров (1990).

Видео 
 Чемпионат мира 1997, вольная борьба, до 130 кг, финал: Зекерия Гючлю (Турция) — Алексис Родригес (Куба)

Примечания

Ссылки 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр. 

Борцы Турции
Борцы Болгарии
Борцы по алфавиту
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы супертяжёлого веса